Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Gianni Ocleppo 6-3, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Gene Mayer (campione)
 Gianni Ocleppo (finale)
 Kim Warwick (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (quarti di finale)

 Peter McNamara (semifinali)
 Colin Dibley (semifinali)
 Christofer Delaney (quarti di finale)
 Paul McNamee (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1980